Трактовый — название населённых пунктов в России:

 Трактовый — участок в Зиминском районе Иркутской области.
 Трактовый — посёлок в составе города Тайга Кемеровской области.
 Трактовый — посёлок в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Трактовый — хутор в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Трактовый — посёлок железнодорожного разъезда в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Трактовый — посёлок в Татарском районе Новосибирской области.
 Трактовый — посёлок в составе города Добрянка Пермского края.